Кабицыно — деревня в Боровском районе Калужской области России. Входит в состав сельского поселения Село Совхоз «Боровский». Находится в пригородной зоне Обнинска.

География 
Расположен в пределах Среднерусской возвышенности, в лесной местности, между городами Обнинск и Балабаново.  

На 2020 год в деревне 45 улиц. 

Высота центра селения над уровнем моря — 175 м.

 Географическое положение
Деревня Кабицыно расположена на северо-востоке области, примыкая к городу Обнинск. От Балабаново в 5 км, до районного центра — 18 км.

История

Население

Инфраструктура 
Ведется жилищная застройка (многоквартирные дома, индивидуальная жилищная застройка). Действует компания ЖКУ «Кабицыно». В микрорайоне «Молодёжный» сдан в эксплуатацию детсад № 23 «Чудо-Радуга».

Есть водоснабжение. В 2020 году проведена врезка нового водовода в Молодёжном микрорайоне.

Принята программа газификации Кабицыно на 2020—2028 годы. В 2020 году стартовала с Заводском микрорайоне

Транспорт 
Связано с Обнинском автотранспортом. Стоит на областной трассе Балабаново — Обнинск. При её реконструкции в деревне сделали карманы для подъезда пассажирского транспорта, без павильонов ожидания. 

В городе доступен железнодорожный транспорт.

Примечания 

Населённые пункты Боровского района (Калужская область)